Mężczyźni w debiutującej konkurencji snowboardowej - slopestyle, walczyli o pierwsze w historii mistrzostwo świata 22 stycznia w La Molina - Estadi.  Pierwszym w historii mistrzem świata w tej konkurencji został Belg Seppe Smits. Siedem dni wcześniej zdobył brązowy medal w konkurencji Big Air.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS

Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011